Вэнь — несколько китайских фамилий.
 溫 — «тёплый». Вьетнамский эквивалент — Он (вьет. Ôn).
 文 — «язык», «письмо». Вьетнамский эквивалент — Ван (вьет. Văn); корейский — Мун (문).

Известные носители фамилии 
  (род. 1930) — китайский технолог, специалист по машиностроению, действительный член Академии наук КНР.
 Вэнь, Илия (1896—2007) — протопресвитер Русской Православной Церкви за границей.
 Вэнь Идо (; 1899—1946) — китайский поэт, литературовед, публицист.
  (род. 1946) — китайский математик, действительный член Академии наук КНР.
 Вэнь Минна (кит. 温明娜) (или просто Мин-На) (20 ноября, 1963, остров Колоан, Макао, Китай) — американская актриса китайского происхождения.
 Вэнь Тун (кит.文同; 1019—1079) — китайский художник, каллиграф и поэт.
 Вэнь Тяньсян (1236—1283) — китайский поэт, педагог и военный деятель времён правления династии Сун.
 Вэнь Цзябао (кит. трад. 溫家寶 , упрощ. 温家宝 , пиньинь Wēn Jiābǎo; род. 15 сентября 1942, Тяньцзинь) — премьер Госсовета Китайской Народной Республики, постоянный член Политбюро ЦК КПК.
 Вэнь Чжэнмин (кит. 文徵明, 1470, Сучжоу-1559, там же) — китайский художник и каллиграф, крупнейший мастер династии Мин.
  (род. 1932) — китайский технолог, специалист по прецизионной механике, действительный член Академии наук КНР.
 Вэнь Шичжэнь (1940—2021) — китайский политический и государственный деятель, секретарь партийного комитета КПК провинции Ляонин с 1997 по 2004 гг.
 (род. 1921) — китайский океанограф, действительный член Академии наук КНР.
 Вэнь Ян (род. 1988) — китайский шахматист, гроссмейстер (2008).
 Вэнь Янфан (род. 1966) — китайская гребчиха-байдарочница.

См. также 
 Сто фамилий
 Вэнь

Китайские фамилии